A Cornavin szó jelentései:

 Gare de Genève-Cornavin (Gare de Cornavin) Genf főpályaudvara
 Cornavin Genf egyik városrésze
 Cornavin svájci óramárka